Малцов () — село и одноимённая община в округе Бардеёв Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1338 году. Населенное украинцами, но после Второй мировой войны — под угрозой переселения в СССР — абсолютное большинство крестьян переписалась на словаков и русинов.

В середине XVIII века часть русинского населения Мальцова переселилась в Воеводину.

Население 
В селе проживает 1512 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 98,17 %
 русины — 0,28 %
 украинцы — 0,21 %
 цыгане — 0,14 %
 чехи — 0,07 %
 моравцы — 0,07 %

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 греко-католики — 69,93 %,
 римо-католики — 26,20 %,
 протестанты — 0,49 %,
 православные — 0,49 %,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной вышеупомянутой церкви — 2,89 %

Примечания 

Населённые пункты Словакии